Eisenblätter ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Eisenblätter (1903–1944), deutsche Widerstandskämpferin
 Erika Eisenblätter-Laskowski (1908–2003), deutsche Malerin
 Joël Eisenblätter (* 1997), deutscher Kinderschauspieler
 Kurt Eisenblätter (1929–2017), deutscher gehörloser Pantomime und Schauspieler
 Sebastian Eisenblätter (* 1983), deutscher Basketballspieler
 Wilhelm Eisenblätter (1866–1934), deutscher Bühnen- und Landschaftsmaler
 Winfried Eisenblätter (* 1934), baptistischer Geistlicher und Dozent für Altes Testament am Theologischen Seminar des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden